lis – drapieżny ssak z rodziny psowatych (Canidae), np. lis pospolity
 Lis – rodzaj ssaka
 Lis – herb szlachecki
 Lis – dzielnica Kalisza

Osoby o nazwisku Lis:
 Aleksandra Lis – polska etnolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
 Alicja Lis – polityk
 Bogdan Lis – polityk
 Jerzy Lis (ur. 1954) – polski profesor nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek korespondent PAN
 Hanna Lis – polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Krzysztof Lis – ekonomista polski, współtwórca polskiego rynku kapitałowego
 Krzysztof Lis – dziennikarz, poeta i pisarz
 Marek Lis – polski duchowny katolicki
 Renata Lis – polska tłumaczka i pisarka
 Tomasz Lis – polski dziennikarz telewizyjny, publicysta
 Tomasz Lis, dyplomata (1959–2011) – polski historyk i dyplomata

Miejscowość na Ukrainie:
 Lis – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy

Miejscowość w Serbii:
 Lis – wieś w okręgu morawickim, w gminie Lučani

Inne:
 Przylądek Lisa (Lis Point) – przylądek na Wyspie Króla Jerzego

Zobacz też 
 Lisek
 Lisy
 Firefox